Jantina (sous-marin) peut faire référence à:
 Jantina – sous-marin de la classe Medusa de la Regia Marina lancé et entré en service en 1913
 Jantina– sous-marin de la classe Argonauta de la Regia Marina lancé en 1932 et entré en service en 1933